Der Football Club Spartak Trnava, im deutschsprachigen Raum bekannt als Spartak Trnava, ist ein slowakischer Fußballverein aus Trnava. Spartak war schon in der Tschechoslowakei einer der besten Fußballklubs.

Geschichte 
Der Fußballklub wurde am 30. Mai 1923 gegründet. Die Jahre 1968 bis 1973 stellten die erfolgreichste Zeit für den Fußball von Trnava dar. Im Kader der siegreichen tschechoslowakischen Nationalmannschaft spielte während der EM 1976 in Jugoslawien mit Karol Dobiaš auch ein Spieler aus Trnava. Nach der Selbständigkeit der Slowakei spielte Spartak dann permanent in der ersten slowakischen Liga mit Ausnahme der Saison 2000/01. Die beste Platzierung gab es in Spielzeiten 1996/97 und 1997/98, wo jeweils der zweite Platz erreicht wurde. Die Mannschaft aus Trnava ist auch durch die Ausschreitungen der Fans bekannt und durch das Geschrei "Trnava do teho!" – "Trnava komm!", das umgangssprachlich ist. Nach der Grammatik solle es "Trnava do toho!" heißen. Die Mannschaft wird "Bili andeli" – "Weiße Engel" genannt, weil sich in der Stadt viele Kirchen befinden, aber der Name ist auch umgangssprachlich, richtig ist "Bieli anjeli". In der Saison 2017/18 konnte dann erstmals die Slowakische Meisterschaft gewonnen werden.

Sportliche Erfolge 

 Tschechoslowakischer Meister: 1967/68, 1968/69, 1970/71, 1971/72, 1972/73
 Tschechoslowakischer Pokalsieger: 1951, 1967, 1971, 1975, 1986
 Slowakischer Meister: 2018
 Slowakischer Pokalsieger: 1971, 1975, 1986, 1991, 1998, 2019, 2022
 Slowakischer Supercupsieger: 1998
 Mitropapokalsieger: 1967
 Europapokal der Landesmeister: 1968/69 (Halbfinale), 1972/73 (Viertelfinale)

Europapokalbilanz 
 Alle Spiele ab 1967 
Stand: 12. August 2022

Stand: 12. August 2022

Trainer

Spieler

Weblinks 
 
 Homepage des Vereins (nur auf Slowakisch)

Einzelnachweise 

Trnava, Spartak
Sport (Trnava)
Gegründet 1923
Organisation (Trnava)